Decimate the Weak — перший студійний альбом американського дезкор-гурт Winds of Plague, випущений 5 лютого 2008 року.

Список композицій

Джерела 
 Decimate the Weak  allmusic
 Decimate the Weak  last.fm

Альбоми Winds of Plague
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми 2008
Рок-альбоми